La gourde est l'unité monétaire de Haïti.
 La gourde est une espèce de plante de la famille des Cucurbitacées. 
 Une autre cucurbitacée ornementale,  Cucurbita pepo var. ovifera, est également appelée gourde.
 Une gourde est un petit récipient portatif destiné à transporter de l'eau ou des boissons.
 On appelle familièrement gourde une personne un peu sotte.

Patronyme 
 Gaston Gourde (né en 1950), avocat et homme politique canadien
 Jacques Gourde (né en 1964), homme politique fédéral canadien
 Yanni Gourde (né en 1991), joueur professionnel de hockey sur glace canadien